Дмитрий Александрович Рыжов:
 Рыжов, Дмитрий Александрович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Рыжов, Дмитрий Александрович (род. 1989) — российский футболист.